Talveila är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Talveila ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Talveila är huvudsakligen platt, men österut är den kuperad. Talveila ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Talveila. Runt Talveila är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Navaleno,  km nordväst om Talveila. I omgivningarna runt Talveila 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien och Leon